Bahlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Bahlmann (1862–1939), deutscher Missionsbischof
 August Bahlmann (1813–1874), deutscher katholischer Geistlicher
 Johannes Bahlmann (* 1960), deutscher römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Óbidos
 Kai Bahlmann (1927–2009), deutscher Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Karl Bahlmann (1859–1922), deutscher Politiker
 Katja Bahlmann (* 1976), deutsche Politikerin (Die Linke), MdL
 Kurt Bahlmann (* 1940), deutscher Bildhauer und Maler
 Paul Bahlmann (1857–1937), deutscher Schriftsteller
 Richard Bahlmann (1887–1974), deutscher Politiker (FDP)
 Vivian Bahlmann (* 1991), deutsche Journalistin und Rugby-Union-Spielerin
 Wilhelm Bahlmann (1828–1888), deutscher Richter, Ministerialbeamter und Parlamentarier

Siehe auch:

 Ballmann